Pultz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Pultz Melbye (* 1981), dänischer Jazzmusiker
 Boone Pultz (* 1959), US-amerikanischer Boxer
 Ulrich Pultz von Carlsen (1773–1863), Militär, Ehrenbürger der Stadt Offenbach am Main

Siehe auch:
 Pulz